Pikus – postać z mitologii rzymskiej 
 Pikus – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow.e iławskim, w gminie Iława
 Pikus – przystanek kolejowy
 Stefan Pikus – profesor doktor habilitowany, filozof